Зиссах () — коммуна в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Базель-Ланд.

Входит в состав округа Зиссах. Население составляет 5845 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 2861.

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница